Кампеонато Насионал де Футбол – висшата дивизия на Кубинската футболна асоциация, основан през 1912 година.

В над 100-годишната история първенство не се играе само в три сезона – през 1946, 1962 и 1971 години. През първата година на ХХ век шампионатът е известен като Кампионато Кубано Професионал.

В началото на 21 век първенството носи името Кампеонато Насионал де Футбол, когато е белязано от редица реформи. 12 тима, разделени в 3 групи, се състезават в редовен сезон, като играят по 4 мача с всеки противник. Най-добрите два отбора от всяка група продължават в плейофна фаза, където при разменено гостуване имат още по 10 двубоя.

Първите 2 отбора получават правото да се състезават в Клубния шампионат на Карибите. От 1990 до 2017 г. Куба няма представител в този турнир. Рекордьор по титли е „Вия Клара“. Общо 27 клуба са вдигали трофея.

Шампионите

Източници 

Спорт в Куба
Основани в Куба през 1912 година